El Gordo (kerstloterij), een Spaanse loterij
 El Gordo (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres